Монбризон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара
 Монбризон-сюр-Ле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром